Club Atlético Estación puede referirse a:

 Club Atlético Estación (Minas), institución deportiva de la ciudad uruguaya de Minas.
 Club Atlético Estación (Estación de Cártama), club de la población española de la provincia de Málaga.